Елена Сковитина (урожд. Миськова; р. , Бендеры, Молдавская ССР) — молдавская шашистка. Международный гроссмейстер с 2005 года; трёхкратная чемпионка мира (2005, 2006, 2015) и двукратная чемпионка Европы (2004, 2008) по русским шашкам, чемпионка мира по молниеносной игре в бразильские (2007) и русские (2009, 2015) шашки, многократная чемпионка Молдовы.

Биография 

Учится на второй академической степени в Молдавском государственном университете, стипендиатка министерства спорта Молдавии.

За спортивные успехи награждена медалью «Meritul Civic».

Выйдя замуж, выступает под фамилией Сковитина.

Спортивная карьера

Шашки-64 
Лена Миськова научилась играть в шашки в пятилетнем возрасте. В Бендерах занималась под руководством заслуженного тренера Молдовы Николая Грингруза (1932—1994). В 2002 году Елена стала чемпионкой мира и Европы по шашкам на малой доске среди кадеток, в 2003 году чемпионкой Европы среди юниорок, а в 2004 и 2005 годах чемпионкой мира среди юниорок.

В 2004 году в Калуге 18-летняя Елена стала чемпионкой Европы среди женщин. Наконец, в 2005 году в Днепродзержинске Миськова поднялась на высшую ступень пьедестала в чемпионате мира по русским шашкам среди взрослых, опередив по дополнительным показателям украинку Викторию Мотричко. Тогда же она выиграла чемпионат мира по игре с укороченным контролем времени. В том же году ей было присвоено звание международного гроссмейстера. В марте 2006 года Миськова продлила свои полномочия чемпионки ещё на год, победив в Санкт-Петербурге Антонину Лангину.

В 2006 году Миськова выиграла командное первенство Бразилии по шашкам в составе клуба «Сан-Бернардо». В 2007 году молдавская шашистка стала чемпионкой мира по молниеносной игре и по игре с укороченным контролем времени в бразильские шашки.

В 2008 году Елена Миськова заняла второе место в турнире по русским шашкам на Всемирных интеллектуальных играх, уступив в финале плей-офф Виктории Мотричко. В том же году она стала двукратной чемпионкой Европы по русским шашкам, одержав победу в Каргополе.

В 2009 году в Рубежном, оставшись только на четвёртом месте в основной программе, Миськова во второй раз стала чемпионкой мира по блицу и в третий раз — чемпионкой мира по игре с укороченным контролем времени. В 2015 году в Санкт-Петербурге, уже выступая после долгого перерыва под новой фамилией, она завоевала свою третью золотую медаль чемпионатов мира сначала в блице, а затем и в классической программе.

Елена Сковитина — тринадцатикратная чемпионка Молдовы по русским шашкам.

История участия в международных соревнованиях по русским шашкам 

* на предварительном этапе

Международные шашки 
В 2002 году Елена Миськова выиграла чемпионат Европы по международным шашкам среди девушек в возрастной категории до 16 лет. В 2005 году она поделила третье место на чемпионате мира по международным шашкам среди девушек.

Примечания

Ссылки 
 

Шашисты Молдавии
Чемпионы Европы по русским шашкам